Torzo
 Trup zrakoplova
 Trup broda
 Trup stupa